The Remixes може значити:

 «The Remixes» — альбом гурту «The Stone Roses».
 «The Remixes» — альбом Мераї Кері.
 «The Remixes» — альбом Шакіри.